Boguszyniec peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Boguszyniec, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Boguszyniec, village de la voïvodie de Lubusz